Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 186-os jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok:

 186-os busz (Budapest)megszűnt
 186-os busz (Budapest, 1970–1976)megszűnt